

Geografia 
 Engberg Bluff – scogliera tra il ghiacciaio Argonauta e il ghiacciaio Meander in Antartide

Persone 
 Lotta Engberg – cantante svedese
 Mia Engberg – regista, produttrice cinematografica e sceneggiatrice svedese